ZAE, sigle composé des trois lettres Z, A et E, peut faire référence à :
 ZAE - Zone d’activités économiques.
 zae - code ISO 639-3 de la langue Zapotèque de Yareni.